Brædstrup (plaats), plaats en voormalige gemeente in Denemarken
 Brædstrup (parochie), parochie in Denemarken